De gebroeders Sisters (Engels: The Sisters Brothers) een roman uit 2011 van Patrick Dewitt
 The Sisters Brothers (film), een film uit 2018 van Jacques Audiard